Quail ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Quail (Kalifornien)
 Quail (Kentucky)
 Quail (Missouri)
 Quail (Texas)
 Quail (Virginia)
 Quail Lane (Arizona)
 Quail Mesa Colonia (Texas)
 Quail Place (Arizona)
 Quail Ridge (North Carolina)
 Quail Roost (North Carolina)
 Quail Valley (Arizona)

Sonstiges:
Engl. Bezeichnung der Wachtel (Art)